Ксения Олеговна Рыжова (до замужества — Вдовина; род. , Липецк, СССР) — российская легкоатлетка, чемпионка мира 2013 года и чемпионка Европы в помещении 2011 года в эстафете 4×400 м, двукратная чемпионка Европы среди молодёжи. Заслуженный мастер спорта России.

Биография 

Ксения в детстве занималась волейболом, плаванием, танцами. С 13 лет занимается легкой атлетикой, первоначально специализировалась на тройном прыжке и даже выиграла юношеский чемпионат России среди 14-летних, но позже выбрала бег. Тренировалась у Татьяны Ивановны Мысик, Геннадия Алексеевича Колесникова, Анатолия Васильевича и Татьяны Михайловны Литвиновых, Валентина Михайловича Маслакова. Представляет Липецкую область и Центральный спортивный клуб Армии.

В 2007 году Ксения Вдовина стала чемпионкой Европы среди молодёжи в эстафете 4×100 м, в 2009 году — в эстафете 4×400 м.

С 2009 года выступает на взрослом уровне. На зимнем чемпионате России-2010 она заняла 4 место на дистанции 400 м.

На чемпионате мира 2010 года в Катаре завоевала серебряную медаль в эстафете 4×400 м.

Ксения имеет высшее образование, она окончила юридический факультет Воронежского института МВД.

В 2012 году участвовала в шоу „Танцы со звёздами“ на телеканалах Россия-1 и РТР-Планета.

Результаты 
Лучшие результаты по годам и место в списке мирового сезона

Личные рекорды

Допинг 
В 2014 году антидопинговая комиссия Всероссийской федерации легкой атлетики дисквалифицировала Ксению Рыжову на девять месяцев за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация продлится с 1 апреля 2014 года по 31 декабря 2014 года. Положительная допинг-проба была взята у Ксении Рыжовой 7 марта 2014 года на чемпионате мира в польском Сопоте. При анализе пробы спортсменки был обнаружен триметазидин, относимого Всемирным антидопинговым агентством к классу веществ S6(б), запрещённых в соревновательных период. Препарат был внесён в список запрещённых веществ 1 января 2014 года.

Примечания

Ссылки 

 
 Профиль на сайте Федерации легкой атлетики России
 Профиль на сайте Управления физкультуры и спорта Липецкой области
 Интервью (Липецкая газета)
 Интервью (Липецкая спортивная газета) Ксения Вдовина: „Золото“ ещё впереди»

Бегуны на короткие дистанции России
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Спортсмены Липецка